7e Infanteriedivisie (Canada) - Canadese legereenheid
 7e Infanteriedivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid